FPX peut désigner :
  (en français, Fédération portugaise des échecs) ;
 .fpx (où fpx est l'abréviation de FlashPix), un format de fichier d'images ;